Pico do Areeiro (Ilha Terceira)
 Pico do Areeiro (Norte Grande)
 Pico do Areeiro (Madeira)

Desambiguações de topônimos